

Wydarzenia 

 początek wojny latyńskiej między Rzymem a zbuntowanymi miastami latyńskimi
 Ateny zerwały pokój z Macedonią.
 Praksagoras z Kos odkrył różnicę między żyłami i tętnicami (data sporna lub przybliżona)
 Bitwa nad rzeką Krimissos: Grecy z Syrakuz pokonali Kartagińczyków